Venth ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Hubert Michael Venth (1809–1868), Aachener Historien, Porträt- und Landschaftsmaler
 Carl Venth (1860–1938), deutsch-amerikanischer Komponist, Violinist, Dirigent und Musikpädagoge
 Gustav Angelo Venth (1848–1903), Sohn von Aloys Venth, Aachener Bildhauer und Gewerbeschullehrer